Камс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Камс, Герт (род. 1985) — эстонский футболист, правый полузащитник и защитник. Выступал за национальную сборную Эстонии.
 Камс, Франсиско (род. 1962) — испанский политик, член Народной партии.

См. также 
 Кампс